Jantzen
 Jantzen Derrick (né en 1943), footballeur anglais
 Jantzen & Thormählen,  firme allemande basée à Hambourg
 Hans Jantzen (né en 1881), historien de l’art allemand

Patronyme lorrain